Regne Unit:
 Dorchester (Dorset)
 Dorchester on Thames, Oxfordshire
 Estats Units d'Amèrica:
 Dorchester (Massachusetts), un barri de Boston
 Dorchester (Illinois)
 Dorchester (Nebraska)
 Dorchester (Nova Hampshire)
 Dorchester (Wisconsin)